Арцимович — прізвище.

Відомі носії 
 Арцимович Адам Антонович — самарський губернатор, попечитель Одеської учбової округи.
 Арцимович Антон Францович — український співак (тенор), соліст Київської та Харківської опер.
 Арцимович Лев Андрійович — радянський фізик, академік АН СРСР.

Прізвища